Aert de Gelder – pittore olandese
 Anthony Boldewijn Gijsbert van Dedem van den Gelder – generale olandese
 Ian Gelder – attore inglese
 Rudy Van Gelder – ingegnere statunitense
 Yuri van Gelder – ginnasta olandese